

Astronomia 
 2843 Yeti – asteroide della fascia principale

Criptozoologia 
 Yeti – creatura leggendaria

Musica 
 Yeti – gruppo musicale britannico
 Yeti – album degli Amon Düül II del 1970

Televisione 
 Yeti (Yeti: Curse of the Snow Demon) – film per la televisione del 2008 diretto da Paul Ziller

Veicoli 
 Delta Yeti – fuoristrada della Delta Veicoli Speciali
 Škoda Yeti – automobile della Škoda